Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ladies Championship Gstaad 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 14. bis 15. Juli 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Saanen